Боначич — фамилия. Известные носители: Боначич, Антон Петрович (1878—1933) — российский, советский оперный певец, композитор и вокальный педагог.
 Боначич, Дуе (1929—2020) — югославский гребец.
 Боначич, Лука (род. 1955) — югославский и хорватский футболист, футбольный тренер.
 Боначич, Мирко (1903—1989) — югославский футболист.